Comitatul Elbert, conform originalului din limba engleză, Elbert County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Elbert, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Elbert, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Elbert (dezambiguizare)
 Albert (dezambiguizare)
 Elbe (dezambiguizare)